Dwunaste zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2018/2019 rozegrane zostały w japońskim Sapporo w dniach 26–27 stycznia na skoczni dużej Ōkurayama.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Austriak Stefan Kraft wyprzedzając o ponad punkt reprezentanta Polski Kamila Stocha sklasyfikowanego na drugim miejscu. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant gospodarzy, oraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Ryōyū Kobayashi straciwszy do Polaka niespełna półtora punktu. W czołowej dziesiątce zmagań z polskich skoczków uplasowali się Stefan Hula (6. miejsce), Maciej Kot (9. miejsce) i Dawid Kubacki (10. miejsce). Jako jedyny z Japończyków, który nie wywalczył awansu do pierwszej serii konkursowej był uplasowany na pięćdziesiątej drugiej pozycji Shōhei Tochimoto. Kwalifikacje odbyły się z belek jedenastej, dwunastej, trzynastej oraz piętnastej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał triumfator kwalifikacji reprezentant Austrii Stefan Kraft z przewagą niespełna dziesięciu punktów nad drugą pozycją, a zajął ją Kamil Stoch skoczywszy w drugiej serii 148,5 metra co jest nowym rekordem obiektu. Skład podium uzupełnił Norweg Robert Johansson straciwszy ponad trzy punkty do miejsca wyżej. Z reprezentantów Polski poza Kamilem Stochem punkty zdobyli także sklasyfikowany na jedenastej pozycji Piotr Żyła, piętnasty Dawid Kubacki oraz dwudziesty siódmy Stefan Hula. Konkurs odbył się z dziesiątej, dziewiątej, ósmej oraz z siódmej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu zwyciężył reprezentant gospodarzy Ryōyū Kobayashi o ponad cztery punkty przed drugim Austriakiem Manuelem Fettnerem. Trzecie miejsce zajął Johann André Forfang. W czołowej dziesiątce zawodów znaleźli się na szóstym miejscu Kamil Stoch i sklasyfikowany na dziewiątej pozycji Dawid Kubacki. Japończycy Taku Takeuchi wraz z Kenshirō Itō nie zdołali wywalczyć awansu do konkursu indywidualnego plasując się na lokatach kolejno pięćdziesiątej drugiej i pięćdziesiątej czwartej. Kwalifikacje w całości zostały rozegrane z belki dziesiątej.

W drugim konkursie indywidualnym ponownie triumf odniósł Stefan Kraft odosząc przy tym trzecie zwycięstwo z rzędu w całym cyklu. Za nim o niecałe dziesięć punktów na drugiej pozycji uplasował się reprezentant Słowenii Timi Zajc. Trzecie miejsce zajął zwycięzca drugich kwalifikacji Ryōyū Kobayashi. Czwarte miejsce tuż za podium zawodów zajął najlepszy z polskich skoczków w tym konkursie Piotr Żyła straciwszy pół punktu do podium. Ex aequo z nim na czwartej pozycji uplasował się Norweg Halvor Egner Granerud. Szóste miejsce zajął Kamil Stoch. W pierwszej serii konkursowej zdyskwalifikowano trzech zawodników za nieprzepisowy sprzęt, a byli to Rosjanin Michaił Nazarow, Norweg Robin Pedersen i Japończyk Tomofumi Naitō. Skakano z dziewiątej i siódmej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo był Yūji Nishimori roaz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był  Thomas Hasslberger, a jego asystentem – Stefan Wolf. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 25 stycznia 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 26 stycznia 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 27 stycznia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 27 stycznia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2019 w Japonii